Kivimäki kan syfta på:

 Regeringen Kivimäki – den 20:e regeringen i det självständiga Finland 1932–1936

Personer
 Toivo Mikael Kivimäki (1886–1968), en finländsk politiker
 Petri Kivimäki (1978–),  en finländsk gitarrist
 Timo Kivimäki (1962–), en finländsk statsvetare

Geografi
Kivimäki – bosättningsområde i Mårtensdal, Vanda stad i Finland, se Stenbacka, Vanda stad